Майсан () — мухафаза в Ираке. Находится на востоке страны, на границе с Ираном. Административный центр — город Эль-Амара. До 1976 был вилайятом Амара. Территория 16 072 км², с населением 971 400 на 2011 год.

Население этой мухафазы сильнее всех пострадало во время ирано-иракской войны, во время которой, этот регион был главным полем битвы.

В 2003 году регион попал под контроль британских Вооружённых сил после вторжения в Ирак. 18 апреля 2007 году область была возвращена под контроль властям Ирака.

Названию муфахаза обязана исторической области Мешан, в свою очередь, возводящей этимологию к античному царству Мессена.

Округа 
 Эль-Амара
 Аль-Кахла
 Аль-Маймуна
 Эль-Маджар-эль-Кабир
 Али-эль-Гарби
 Калат-Салех

Провинции Ирака